Луцій Кальпурній Пізон (консул 27 року) Луцій Кальпурній Пізон (лат. Lucius Calpurnius Piso , *7 рік до н. е. — † 75 рік н. е.) — політичний діяч Римської імперії.
 Луцій Кальпурній Пізон Цезонін Луцій Кальпурній Пізон Цезонін (155–107 роки до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Кальпурній Пізон (консул-суфект 97 року)  (*Lucius Calpurnius Piso, бл. 45 —після 97) — державний діяч часів Римської імперії.
 Луцій Кальпурній Пізон Цезонін (консул 58 року до н.е.) Луцій Кальпурній Пізон Цезонін (101 — 43 роки до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Кальпурній Пізон Фругі Луцій Кальпурній Пізон Фругі Цензорін — давньоримський політичний діяч, консул 133 р. до н. е, історик-анналіст.
 Луцій Кальпурній Пізон (консул 57 року) Луцій Кальпурній Пізон (лат. Lucius Calpurnius Piso, *24 — †70) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Луцій Кальпурній Пізон Цезонін (консул 148 року до н. е.) (194 — після 148 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Кальпурній Пізон Фругі (претор) (*Lucius Calpurnius Piso Frugi, 153 до н. е. —112 до н. е.) — військовий та політичний діяч Римської республіки.
 Луцій Кальпурній Пізон Фругі (*Lucius Calpurnius Piso Frugi, 153 до н. е. —112 до н. е.) — військовий та політичний діяч Римської республіки.
 Луцій Кальпурній Пізон Понтифік Луцій Кальпурній Пізон Понтифік (*48 рік до н. е. — †32 рік н. е.) — політичний та військовий діяч ранньої Римської імперії.
 Луцій Кальпурній Пізон (легат) Луцій Кальпурній Пізон (*Lucius Calpurnius Piso, прибл. 225 до н. е. —після 178 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Луцій Кальпурній Пізон (консул 1 року до н.е.) Луцій Кальпурній Пізон (34 рік до н. е. — 24 рік н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Луцій Кальпурній Пізон Фругі Ліциніан Луцій Кальпурній Пізон Фругі Ліциніан (*Lucius Calpurnius Piso Frugi Licinianus, 38 —15 січня 69) — політичний діяч Римської імперії.
 Луцій Кальпурній Пізон Фругі (претор 74 року до н. е.) Луцій Кальпурній Пізон Фругі (*Lucius Calpurnius Piso Frugi, прибл. 118 до н. е. —після 70 до н. е.) — політичний діяч Римської рсепубліки.
 Луцій Кальпурній Пізон (претор) Луцій Кальпурній Пізон (*Lucius Calpurnius Piso, бл.7 до н. е. —25) — державний діяч часів ранньої Римської імперії.